Хо́лмская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Беларусь 

 Холмская улица — улица в Бресте

Россия 

 Холмская улица — улица в Астрахани
 Холмская улица — улица в Великих Луках Псковской области
 Холмская улица — улица в Волгограде
 Холмская улица — улица в Кемерове
 Холмская улица — улица в Краснодаре
 В Сочи Краснодарского края:
 Холмская улица (село Верхнее Буу)
 Холмская улица (село Орёл-Изумрудный)
 Холмская улица — улица в Шахтах Ростовской области

Украина 

 Холмская улица — улица в Горловке Донецкой области
 Холмская улица — улица в Дрогобыче Львовской области
 Холмская улица — улица в Ковеле Волынской области
 Холмская улица — улица в Луцке
 Холмская улица — улица в Львове
 Холмская улица — улица в Ровно

См. также 

 Холмский переулок
 Холмский проезд — проезд в Новосибирске
 Холмская